Александар Војиновић се може односити на:

 Александар Војиновић (народни херој) (1922-1999), генерал ЈНА и народни херој Југославије, 
 Александар Војиновић (новинар) (1936-2008), хрватски новинар и публициста, 
 Александар Војиновић, ритам-гитаристу музичке групе -{KBO!}-.